Adolf Hirsch kan syfta på:

 Adolf Hirsch (1816–1886), svensk landskapsmålare
 Adolf Hirsch (1830–1901), tysk-schweizisk astronom 
 Adolf Hirsch (1866–1931), österrikisk tonsättare